La stagione 2000-2001 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto come campioni i ZSC Lions, mentre la regular season è stata vinta dall'HC Lugano.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout

Spareggio (LNA-LNB) 
HC La Chaux-de-Fonds 2 - Lausanne HC 4  (4;3; 3;5; 1;3; 6;2; 0;2; 2;5)

Il Lausanne HC viene promosso in LNA.

Classifica marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

2001
Hockey su ghiaccio nel 2000
Hockey su ghiaccio nel 2001